1CC steht für:
 One Continue Clear, Durchspielen eines Shoot’em-up-Spiels in einem Zug, also ohne zwischenzeitlich zu sterben, siehe Danmaku

1cc steht für:
 Neusekunde, Unterteilung des Neugrads, siehe Gon

Siehe auch:
 CC1

1CC